Plaats in Indonesië
 Alasmalang (Kemranjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Alasmalang (Raas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java